Egelgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Egelgöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Egelgöl (Järeda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Egelgöl (Misterhults socken, Småland, 636121-153714), sjö i Oskarshamns kommun, 
Egelgöl (Misterhults socken, Småland, 636245-154331), sjö i Oskarshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn